Айсиньгёро Цзайчунь (27 апреля 1856 — 12 января 1875) — десятый император маньжурской династии Цин и восьмой император Цин, правивший Китаем, с 1861 по 1875 годы; девиз правления — «Тунчжи». Его правление, продолжавшееся в период его детства и юности, проходило в тени его матери, вдовствующей императрицы Цыси. Его правление вошло в историю с так называемой «Реставрацией Тунчжи» (), неудачной попыткой стабилизировать и модернизировать Китай.

Императоры династии Цин
Коронованные дети